Il doppio femminile dell'Abierto Mexicano Telcel 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Le detentrici del titolo erano Marija Korytceva e Ioana Raluca Olaru ma quest'ultima ha deciso di non partecipare. A far coppia con la Koryttseva si è presentata Darija Jurak ma sono state eliminate da Gisela Dulko e Paola Suárez nei quarti di finale. Il titolo è stato vinto da Sara Errani e Roberta Vinci che hanno battuto in finale Lourdes Domínguez Lino e Arantxa Parra Santonja per 6-2, 6-1.

Teste di serie

  Sara Errani /  Roberta Vinci (campionesse)
  Lourdes Domínguez Lino /  Arantxa Parra Santonja (finale)

  Irina-Camelia Begu /  Alizé Cornet (semifinale)
  Darija Jurak /  Marija Korytceva (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Abierto Mexicano Telcel 2012
WTA Tour 2012